Onderdistrict in Indonesië
 Welahan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Japara in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Welahan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java